Bieg indywidualny techniką klasyczną kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019. 20 lutego odbyły się eliminacje, do których zgłosiło się 26 zawodniczek (na dystansie 5 kilometrów), natomiast bieg finałowy został rozegrany 6 dni później w austriackim Seefeld in Tirol. Tytułu z poprzednich mistrzostw, w fińskim Lahti nie broniła Norweżka Marit Bjørgen, która w 2018 roku zakończyła karierę. Wystartowały 74 biegaczki zgłoszone do finałowego biegu.

Wyniki

Eliminacje

Finał

Bibliografia 
 
 

Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019